Die Liste der Mannschaftskader der Four Nations Chess League 2004/05 enthält alle Spieler, die in der Four Nations Chess League 2004/05 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Wessex und The ADs kamen mit je 11 eingesetzten Spielern aus, die zweite Mannschaft von Guildford A&DC ließ die meisten Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten, nämlich 22. Insgesamt kamen 172 Spieler zum Einsatz, von denen 30 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Das beste Einzelergebnis erzielte Alexander Tschernjajew (Guildford A&DC) mit 9 Punkten aus 11 Partien, einen Punkt weniger erreichten seine Vereinskollegen David Howell und Jonathan Rowson, wobei Howell 10 Partien spielte, Rowson 11 Partien. Mit Ben Hague (North West Eagles), Jelena Dembo, Viktor Bologan (beide Wood Green), Jerry Humphreys (Bristol), John Tompson (Numerica 3 CS) und John Cox (Barbican Chess Club) erreichten 6 Spieler 100 %, wobei Hague 3 Partien spielte, Dembo 2 und die übrigen genannten Spieler je eine. Humphreys gewann bei seinem Einsatz kampflos.

Wie im Vorjahr waren die ältesten Spieler der Saison die 1931 geborenen Michael Franklin (Richmond) und John Eric Littlewood (North West Eagles) und jüngster Spieler der bei der zweiten Mannschaft von Guildford A&DC spielende David Howell (* 1990).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2004); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2004), bei Spielern ohne Elozahl ist die (auf Elo-Basis umgerechnete) nationale Wertung (ECF grade) angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 2004; ARM = Armenien, AUS = Australien, CAN = Kanada, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, IRL = Irland, ISR = Israel, ITA = Italien, JCI = Jersey, LTU = Litauen, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, RUS = Russland, SCO = Schottland, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, WLS = Wales
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Guildford A&DC II. Mannschaft

Guildford A&DC I. Mannschaft

Bristol

Wood Green II. Mannschaft

North West Eagles

Betsson.com

Wessex

Barbican Chess Club

The ADs

Wood Green I. Mannschaft

Richmond

Numerica 3Cs

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Insgesamt 22 Spieler der Vereine Wood Green und Guildford A&DC wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Die Ergebnisse dieser Spieler werden separat für jede Mannschaft aufgeführt.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei der 4NCL

Four Nations Chess League
Wikipedia:Liste
Schach 2004
Schach 2005